Hans von Oertzen ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim von Oertzen (1925–2005), deutscher Verwaltungsjurist, Autor und Wildtierfotograf
 Hans-Ulrich von Oertzen (1915–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer